У́лица Бехте́ева — улица в Советском округе Липецка. Проходит в микрорайоне «Университетский» между Политехнической улицей и территорией Технического университета.

29 августа 2006 года улице присвоили имя русского поэта С. С. Бехтеева.

В настоящее время улица застраивается многоэтажными жилыми зданиями. Также здесь расположен детский сад.

Транспорт 
 Автобусы 8, 300, 317, 322, ост.: «Ул. Политехническая», «Ул. Славянова».

См. также 
 Улица Белянского
 Улица Замятина
 Улица Славянова

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением, дополнены в 2010).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2010.
 «Огни Липецка» — Липецк: Областное издательство, 2006.

Улицы Липецка
Советский округ Липецка